Dan Peter Ulvestad (Ålesund, 1989. április 4. –) norvég labdarúgó, posztját tekintve hátvéd.

Pályafutása 
Ulvestad a norvégiai Ålesund városában született. 

2010-ben mutatkozott be az Aalesund első osztályban szereplő felnőtt csapatában, ahol mindössze csak egy ligamérkőzésen lépett csak pályára. 2012-ben átigazolt a Herdhez. 

2013. január 1-jén a másodosztályú Kristiansund együtteséhez szerződött. A 2016-os szezonban feljutottak az első osztályba. 2018. október 28-án, a Sandefjord ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen kétszer is betalált a hálóba.

Statisztikák 
2022. november 13. szerint

Sikerei, díjai 
Kristiansund
 OBOS-ligaen
 Feljutó (1): 2016

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1989-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Aalesunds labdarúgói
A Kristiansund labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek